Югуш — топоним:

 Югуш — река в Свердловской области.
 Югуш — деревня в Свердловской области.